Большая Уса:

 Большая Уса — река в России, протекает в Пермском крае.
 Большая Уса — село Куединского района Пермского края.